Joestar puede referirse a:

Personas 
 Sebastian Joestar, luchador de lucha libre chileno.

Personajes ficticios 
 Jonathan Joestar, protagonista del manga JoJo's Bizarre Adventure en Phantom Blood.
 Joseph Joestar, protagonista del manga JoJo's Bizarre Adventure en Battle Tendency.
 Johnny Joestar, protagonista del manga JoJo's Bizarre Adventure en Steel Ball Run.

Novelas ligeras 
 Jorge Joestar, novela ligera escrita por Ōtarō Maijō.